San Pedro de Gaíllos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro de Gaíllos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 San Pedro de Gaíllos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar